Kripp ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Bernhard Joseph Kripp (1896–1980), österreichischer Botschafter
 Sigmund Kripp (* 1928), österreichischer Sozialpädagoge

Familienname
Deutscher Personenname